Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1928, které se konaly v Amsterdamu v Nizozemsku od 28. července do 12. srpna 1928. Těchto her se zúčastnilo 3014 sportovců ze 46 zemí v 109 disciplínách v 14 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1928 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1928
1928